Byznator (Waspinator dans la version d'origine) est un personnage de la série Animutants, qui réapparaît dans la série Beast Machines: Transformers. En anglais, son nom est un jeu de mots entre Wasp (guêpe en anglais) et Terminator (en référence au personnage du même nom joué par Arnold Schwarzenegger). En français, le jeu de mots est le même, si ce n'est que Wasp est remplacé par Byz (déformation de Bzzzz, le bourdonnement des insectes volants). C'est le personnage le plus comique de la série.
 nom : Byznator
 affiliation : Predacons
 protoform : Predacon
 Catégorie : Animutant
 mode animal : guêpe
 arme : fusil lance-darts

Histoire

Animutants 
Byznator était parmi les prédators accompagnant Mégatron à bord du vaisseau Darkside (les autres étant Dinobot, Scorpinor, Terrosaure et Tarentula). Lorsque le vaisseau s'écrasa, il fut forcé de prendre un mode animal et pris la forme d'une guêpe. Il fut le premier prédator à croiser un maximal (Vélocitor). En outre, étant capable de voler, il coopère souvent avec Terrosaure dans les opérations aériennes, et se révèle alors efficace.

Néanmoins, un gag à répétition s'instaure rapidement dans la série en ce qui le concerne : il est la victime, celui qui se fait détruire à chaque épisode et toujours réparé. Il arrive même qu'il soit détruit par les autres Predacons eux-mêmes, soit par accident, soit même tout simplement parce qu'il les agace, et très souvent parce que c'était ce que prévoyait son plan. Il est ainsi démoli de toutes les façons possibles et imaginables : écrasé par un rocher ou une capsule de survie, victime d'une chute de plusieurs fois sa hauteur en ayant perdu ses ailes, massacré de diverses façons par Rattrap, déchiqueté par les griffes de Dinobot Transmétal 2… Comme on s'en doute, il est agacé d'être sans cesse détruit, mais préfère ne rien dire, de peur d'en recevoir davantage. On note toutefois qu'il a une capacité tout de même surprenante à résister aux coups, dans le sens où, peu importe à quel point il est mis en pièce, il est toujours possible de le réparer. Il survit toujours à ses multiples destructions, là où la plupart des Transformers auraient péri…

La saison 1 est marquée par l'épisode "Possession", où l'étincelle vitale de Starscream prend possession du corps de Byznator. Dans ces conditions, le Decepticon se révèle assez doué et intelligent pour utiliser le corps de Byznator de façon redoutable, et offre ses services à Mégatron, qu'il se hâtera néanmoins de trahir. Au terme de l'épisode, Byznator est une fois de plus détruit, ce qui force Starscream à quitter son corps. C'est la seule fois ou Byznator trahit Mégatron dans la saison 1, mais étant donné le fait que ce n'était pas lui qui se contrôlait, on ne peut pas le lui reprocher…

Dans la saison 2, Byznator finit par comprendre que la planète où l'"Alaxon" et le "Darkside" se sont écrasés n'est autre que la terre préhistorique, qui était la destination que souhaitait prendre Mégatron. Il comprend aussi que les disques d'or dont Mégatron s'est emparé permettent peut-être de changer le futur. Profitant de l'absence de Mégatron, il tente de voler les Disques d'Or, mais a la malchance de croiser Dinobot, qui avait justement eu la même idée, et qui le démolit (encore une fois) en l'utilisant pour briser le champ de force qui protège les disques. Ce bref épisode est la première fois où Byznator trahit son chef.

Par la suite, Byznator conserve son rôle de souffre-douleur durant toute la série, et continue de se faire démolir. Dans Nemesis 1, alors qu'il est en expédition avec Quickstrike et Inferno, il craque, et décide d'abandonner la cause des Predacons. Cela s'avère une erreur à première vue, puisque ses deux camarades, en guise de réponse, lui tireront dessus et le démoliront une fois de plus. Mais, finalement, il sera le seul Predacon de Mégatron, hormis Mégatron lui-même, à survivre et connaître un sort enviable au terme de la série : en effet, les humains, l'ayant retrouvé, le reconstruisent et le prennent pour chef et dieu. La dernière scène de la série le montre sur un trône, au milieu des humains qui le vénèrent, avec les restes d'Inferno et Quickstrike détruits entretemps, et c'est à lui que la dernière réplique de la série est accordée :  autrement dit il passe d'une vie de martyre à une vie paisible.

Beast machine : Thrust 
Dans la saison 1 de Beast machine, il s'avère que Byznator est revenu sur Cybertron, car il s'ennuyait sur la Terre. Une fois revenu sur Cybertron, Mégatron prit son étincelle vitale, et le transforma en robot-motard du nom de Thrust, qui fait office de général aux cyclodrones Vehicons. Byznator, bien que sa mémoire ait été reprogrammée, n'était pas spécialement opposé à l'idée, puisqu'il trouvait "cool" de devenir un robot-motard.

Thrust est le plus solitaire et le plus calme des trois généraux de Mégatron, préférant souvent agir selon sa propre méthode et indépendamment des autres. Il parle peu, et seulement en général sous la forme de murmure. En opposition à la lâcheté de Byznator, il est sans peur, n'hésitant pas à dire à Mégatron s'il a fait une erreur. Plus encore, à une occasion, il va jusqu'à critiquer en face les façons d'agir de Mégatron, lui disant que c'était une erreur de prendre les étincelles vitales de deux maximals pour les généraux. Malgré cela, il reste fidèle à Mégatron.

Thrust a au départ une certaine rivalité avec Jetstorm, mais finit par se lier d'amitié forte avec lui. Il considère Tankor comme pas spécialement méchant et efficace. En revanche, il déteste les deux nouveaux généraux, Strikka et Obsidian, qu'il ne voit que comme des remplaçants de ses vrais compagnons et qui le méprisent malgré le fait qu'il soit le plus expérimenté d'entre eux.

La Veuve noire, après avoir découvert que les généraux véhicons étaient des Transformers modifiés par Mégatron, se persuada que Thrust était Silverbot (révélation partie 1), ce dernier montrant apparemment un faible pour elle. Elle réussit à ranimer temporairement son ancienne conscience, et constata avec déception qu'il était en fait Byznator, avant de découvrir que Jetstorm était Silverbot. Byznator et Silverbot se battirent rapidement pour l'affection de la Veuve Noire, avant que leurs programmes vehicons ne reprennent le dessus.

Dans l'épisode "bataille finale partie 2", il mène un combat contre Vélocitor qui finalement réussit à lui retirer son étincelle vitale grâce à un extincteur. Dans le dernier épisode, il redevient finalement la guêpe qu'il était mais en devenant tout petit, et en gardant la tête de Thrust.

Caractère 
Byznator fait tout de suite l'impression comique dans sa personnalité : il parle avec une voix semblable à un bourdonnement, comme s'il avait le nez bouché, parle de lui à la troisième personne du singulier et râle beaucoup. Il est plutôt peureux, donne l'impression d'être idiot (ce qui n'est finalement peut-être pas le cas) et espère toujours, en vain, que Mégatron le récompensera. Il est plutôt méprisé par les autres Predacons, qui sont habitués à le voir se faire démolir.

Autres médias

Transformers Animated 
Byznator apparaît dans la série Transformers: Animated, sous le nom de "Wasp", puis, plus tard, de "Waspinator". Contrairement à la version d'Animutants, c'est ici un combattant doué, équipé de deux darts sur les mains dont il se sert pour tirer avec une précision et une vitesse impressionnantes rappelant une guêpe, d'où son nom. Son mode véhicule originel est une voiture cybertronnienne, et il a été conçu à partir du même protoforme que Bumblebee, avec qui il possède quelques similitudes dans la carrure. 

Plus tard dans la série, il subit une expérience le changeant en techno-organique, doté d'une forme de guêpe à la place de son mode véhicule. Il possède alors un armement bien plus puissant, et est capable de voler. C'est en outre devenu une guêpe géante, plusieurs fois supérieure en taille à des Transformers comme Blackarachnia ou Sentinel Prime. Au terme de l'épisode, il a montré, comme dans Animutants, l'aptitude à survivre même s'il est mis en pièce. Cette capacité est confirmée sur le profil officiel du jouet, mais il n'est pas clairement expliqué si cette aptitude lui vient de sa mutation ou s'il l'avait déjà avant.

La différence majeure avec la version d'Animutants est que, alors que Byznator dans Animutants était un idiot utilisé avant tout pour un cadre comique, la version d'Animated est un personnage dangereux, psychotique, ayant montré un talent fort au combat, une forte intelligence et un tempérament meurtrier (bien qu'il n'ait pu tuer personne dans ses apparitions).

Histoire 
Selon les flashback, Wasp était à l'origine, sur Cybertron, un jeune Autobot assigné au même régiment que Bumblebee et Bulkhead.  À cette époque, il possédait un schéma de couleur jaune foncé/vert, et les yeux bleus des Autobots. Il était arrogant et fier, surtout vis-à-vis de Bumblebee. Il s'était aussi lié d'amitié avec Ironhide.
À la suite d'un accident, Bumblebee découvrit la présence d'un espion Decepticon dans le régiment, et prit Wasp pour cet espion. Il en parla à un autre Autobot du régiment, Longarm, qui l'aida à prouver cette accusation. Wasp fut alors renvoyé de l'armée des Autobots et jeté en prison, après avoir juré de se venger.

Wasp apparaît dans l'épisode 25, où il s'évade de sa prison et échappe à la poursuite de Sentinel Prime. Bumblebee se remémore alors ses souvenirs au camp Autobot, où il avait rencontré Wasp et Bulkhead. Il est cependant révélé à la fin de l'épisode que Wasp était en fait innocent : le véritable espion n'était autre que Longarm (en réalité le Decepticon Shockwave déguisé), qui, après avoir échoué à se débarrasser de Bumblebee, s'était débrouillé pour l'aider à trouver une fausse preuve de la culpabilité de Wasp. Ce dernier est finalement vu dans l'espace, jurant de se venger comme promis de Bumblebee pour avoir ruiné sa vie. Il est alors plus semblable à la version d'Animutant : ses yeux ont viré au violet, il parle de lui à la troisième personne du singulier et sa voix ressemble à un bourdonnement.

Wasp est à nouveau évoqué dans Le portail d'à côté, 2/2, où Longarm révèle aux Autobots son identité, faisant ainsi comprendre à Bumblebee qu'il a envoyé un innocent en prison.

Après de multiples évocations de lui dans les premiers épisodes de la saison 3, il apparaît à nouveau en personne dans la revanche de Wasp, où il arrive sur Terre, et se fournit une mode véhicule terrestre similaire à celle de Bumblebee, bien que verte. Arrivant au refuge des Autobots, il retrouve enfin son ancien camarade, et, pour se venger, échange leurs casques, couleurs et synthétiseurs vocaux. Ainsi, Wasp reste tranquillement parmi les Autobots, tandis que Bumblebee se retrouve pourchassé à sa place par la Garde d'Elite (à savoir Sentinel Prime, Jazz, Jetfire et Jetstorm). Pour parfaire la ruse, il fouille aussi dans les données personnelles des Autobots, afin de savoir tout sur celui dont il a volé l'identité. Lorsque des soupçons se font, Bulkhead suggère de les départager dans une compétition de jeux vidéo, où Bumblebee est imbattable. Se sachant nul dans le domaine, Wasp se révèle et s'échappe, mais pas avant d'avoir encore une fois clamé son innocence et son désir de revanche envers Bumblebee, prouvant ainsi qu'il n'était pas un espion à Sentinel et que le vrai coupable est Longarm.

La poursuite de Wasp se poursuit dans Expérience Techno-organique. Alors que les Autobots sont sur le point de le capturer, il est capturé par Swoop, qui l'emmène sur l'île des Dinobots et le livre à Blackarachnia. Usant de son charme et le manipulant en se prétendant son amie, cette dernière réussit à convaincre Wasp de servir de cobaye pour une expérience en le combinant avec de l'ADN de guêpe. À la suite de cette expérience, Wasp est transformé en un puissant transformer techno-organique se transformant en guêpe géante et répondant au nom de Waspinator (nom original de Byznator dans Animutants), prenant une forme plus similaire à sa première incarnation, bien que beaucoup plus puissant.

Sous sa nouvelle forme, Waspinator repousse Sentinel prime alors que ce dernier agresse Blackarachnia, puis s'en prend à Bumblebee. Ce dernier s'excuse alors réellement (alors qu'il n'avait auparavant fait que cherché des excuses en reportant la responsabilité sur Longarm), ce qui lui vaut le pardon de Wasp, mais pas celui de Waspinator. Alors que l'insectoïde s'apprête à tuer son adversaire, sa forme techno-organique, instable, commence à se perturber, le forçant à revenir dans le laboratoire, où il découvre que Blackarachnia l'a en réalité rendu techno-organique uniquement pour l'étudier et trouver un remède à sa propre situation, sans tenir compte du risque qu'il a de ne pas survivre. Furieux, il se retourne contre elle. Alors qu'il commence à exploser, Blackarachnia génère une chrysalide autour d'elle et de lui, afin que l'explosion ne touche qu'eux et épargne Sentinel, Optimus et Bumblebee.
À la fin de l'épisode, tous deux se révèlent avoir survécu, bien que Waspinator soit en pièces. Il est vu dans une jungle, regroupant ses membres pour se reconstruire et clamant qu'il ne peut pas s'éteindre maintenant, car il a des plans.

Notes et références

Notes

Références 

Personnage de Transformers
Techno-organique